Cornetto peut faire référence à :

 Cornetto, une pâtisserie ;
 Cornetto, une marque de crème glacée appartenant à Unilever.
 Cornetto est l'une des appellations courantes du Cornet à bouquin, instrument à vent baroque

Homonymie